Alfons Kirschey (* 17. Januar 1922 in Oberhausen-Osterfeld; † 22. Februar 1999 in Cochem-Sehl) war ein deutscher Bankmanager.

Leben und Karriere 
Nach dem Abschluss seiner Ausbildung blieb er zunächst bis 1951 bei der Stadtsparkasse Oberhausen und im Anschluss noch bis zum 31. Mai 1957 als Revisor beim Sparkassen- und Giroverband Düsseldorf. Am 1. Juni 1957 wechselte er dann nach Cochem, wo er den Vorsitz des Vorstandes der Kreissparkasse Cochem übernahm. Am 1. Januar 1970 übernahm er dann weiter die Position des Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Cochem-Zell. Sein 40-jähriges Dienstjubiläum feierte er am 1. April 1979 und im Jahre 1987 konnte er auf eine 30-jährige ununterbrochene Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender zurückblicken. 65-jährig ging er am 30. Juni 1987 in den Ruhestand.

Während seiner Tätigkeit entwickelte sich die Kreissparkasse in beispielhafter Form. Lag die Bilanzsumme 1957 noch bei 20 Millionen DM, vergrößerte sich dieser Betrag nach dem Zusammenschluss mit dem Altkreis-Zell bereits auf 200 Millionen DM. 1987 betrug die Bilanzsumme dann schließlich 579 Millionen DM.

Weitere Ämter im Sparkassenverband 
 1962 stellvertretendes Mitglied des Verbandsvorstandes des Sparkassen- und Giroverbandes
 1970 Mitglied des Verbandsvorstandes
 1970–1973 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Sparkassen Koblenz-Montabaur
 1974 Mitglied des Finanz- und Personalausschusses
 Mitwirkung im Schulausschuss der eigenen Sparkassenschule des Sparkassengiroverbandes

Auszeichnungen 
1983 Dr.-Christian-Eberle-Medaille in Gold
1987 Wappenschild des Kreises Cochem-Zell

Literatur 
 Alfons Friderichs (Hrsg.): Kirschey, Alfons. In: Persönlichkeiten des Kreises Cochem-Zell, Kliomedia, Trier 2004, ISBN 3-89890-084-3, S. 189.

Nachrichten 
 Walter Gattow, Auszeichnung ist auch ein Dank an die Mitarbeiter, in: Rhein-Zeitung, Ausgabe D (Cochem-Zell) vom 17./18. September 1983
 Beschlussvorlage für die Verleihung des Wappenschildes in der Kreistagssitzung vom 26. Juni 1987, Walter Gattow, Alfons Kirschey tritt nun in den Ruhestand, in: Rhein-Zeitung, Ausgabe D (Cochem-Zell) vom 30. Juni 1987

Weblinks 
 
 100 Jahre Kreis-Sparkasse Cochem: 1860–1960 Autor: Kirschey, Alfons 1960 

Bankmanager
Deutscher
Geboren 1922
Gestorben 1999
Mann